Alfred Hansen er navnet på flere personer:

 Alfred Hansen (grosserer) (1829-1893) – dansk grosserer og etatsråd (Alfred Peter Hansen)
 Alfred Hansen (arkitekt) (født 1938) – dansk arkitekt fra Skagen
 Alfred Hansen (borgmester) (1882-1957) – dansk borgmester
 Alfred Hansen (laboratoriedirektør) (1888-1968) – dansk laboratoriedirektør
 Alfred Hansen (skolemand) (1890-1944) – dansk seminarieforstander (Carl Alfred Hansen)
 Alfred Hansen (botaniker) (1925-2008) – dansk botaniker (Hans Alfred Hansen)
 Alfred Hansen (chefredaktør) (født 1928) – dansk chefredaktør
 Alfred Hansen (politiker) (1932-2018) – dansk lærer og politiker, medlem af Folketinget
Desuden:
 Albert Lindegaard Hansen (1905-?) – dansk hospitalsinspektør
 Alfred M. Hansen (1904-1979) – dansk husmand
 Alfred Wilhelm Hansen (1854-1923) – dansk musikforlægger